

Persone 
 Edd Roush – giocatore statunitense di baseball
 Glenn Roush – politico statunitense
 Jack Roush – ex pilota automobilistico, imprenditore e dirigente sportivo statunitense
 J. Edward Roush – politico statunitense
 William R. Roush – chimico statunitense

Altro 
 Roush Fenway Racing – scuderia motoristica statunitense